Степаниха — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.

Входит в состав Вожегодское городское поселение, с точки зрения административно-территориального деления — в Вожегодский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вожеги по автодороге — 11,6 км. Ближайшие населённые пункты — Лупачи, Коровинская, Короли.

По переписи 2002 года население — 3 человека.

В деревне родился Герой Советского Союза Иван Луев.

Примечания

Ссылки 
 Степаниха в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вожегодского района